Versteyl  ist der Familienname von:

 Andrea Versteyl (* 1953), deutsche Rechtsanwältin und Richterin
 Ludger-Anselm Versteyl (1944–2016), deutscher Rechtsanwalt und Fachautor